GDP kan syfta på

 GDP – ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod från engelska Gross Domestic Product, se bruttonationalprodukt
 GDP – ett ämne som bland annat medverkar i ämnesomsättningen, se Guanosindifosfat
 GDP – ett tidigare politiskt parti i Västtyskland, se Gesamtdeutsche Partei